Билинский — польская фамилия; имеет женскую форму Билинская. Известные носители:

 Билинский, Александр Константинович (1869-?) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Билинский, Вацлав (1921—1999) — польский писатель. 
 Билинский, Иван Фёдорович (1861-1920) — русский военачальник, генерал-майор.
 Билинский, Леон фон (1846—1923) — австро-венгерский и польский государственный деятель, учёный-экономист, общеимперский министр финансов Австро-Венгрии, министр финансов Польши.
 Билинский, Мирон Львович (1904—1966) — украинский и молдавский советский режиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств Молдавской ССР.
 Билинский, Станко (1909—1998) — хорватский математик.

 Билинская, Анна (1857—1893) — польская художница.
 Билиньская, Зофия (род. 1942) — польский скульптор, художник-график.

См. также 
 Белинский (значения)